Charles Darwin kan syfta på:

Personer 

 Charles Darwin (1809–1882), engelsk forskare och naturvetare som lade grunden för evolutionsteorin
 Charles Darwin (läkarstudent) (1758–1778), engelsk läkarstudent som var farbror till den berömda evolutionsbiologen
 Charles Darwin (spädbarn) (1856–1858), sistfödda sonen till den berömda evolutionsbiologen
 Charles Darwin (fysiker) (1887–1962), engelsk fysiker som var barnbarn till den berömda evolutionsbiologen
 Charles Darwin (flygaräss) (1894–1941), engelsk skvadronledare och flygaräss under första världskriget
 Charles Darwin (soldat) (1855–1928), brittisk jordägare och överstelöjtnant i brittiska armén

Platser 

 Charles Darwin, Northern Territory, förort i öster om staden Darwin i Australien
 Charles Darwin National Park, nationalpark och skyddat område i Northern Territory i Australien
 Charles Darwin Reserve, naturreservat i Western Australia i Australien
 Charles Darwin University, allmänt universitet i Darwin i Australien

Se även 

 Darwin (olika betydelser)